Живулька —  — многолетнее лекарственное растение из рода Бузульник семейства Астровые, или Сложноцветные.

 Живулька — по В. Далю кукла на шарнирах, автомат. Кукол-живулек делали в основном самостоятельно, иногда покупали на ярмарке или базаре. Живулька как нельзя лучше олицетворяет самобытный уклад деревенской жизни. Скрученная из плотной ткани живулька являлась непременным атрибутом детского мира царской России и позднее. Живулька — часто встречающееся имя (прозвище) героя детских сказок.

 Живулька — живая нитка у портных (сметать на живульку); наживка для рыбы (ловить на живульку); вологодск. плотоядное насекомое: блоха, вошь и пр.